Рай-Барели:

 Рай-Барели — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Рай-Барели — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.